OXE est un sigle qui peut renvoyer à :

 OXE pour OmniPCX Entreprise, un serveur de communication de la marque Alcatel-Lucent.